Black Hammock ist der Name mehrerer geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Black Hammock (Florida)
 Black Hammock (Camden County, Georgia)
 Black Hammock (Liberty County, Georgia)
 Black Hammock (Ware County, Georgia)
 Black Hammock (North Carolina), Dare County